Гали́на Само́йлова:
 Самойлова, Галина Александровна (1938—2022) — советский и российский кинорежиссёр и сценарист.
 Самойлова-Ледогорова, Галина Алексеевна (род. 1962) — советская и российская актриса.